Сундарбан:

 Сундарбан — самый большой по территории мангровый лес на Земле.
 Сундарбан — национальный биосферный и тигровый заповедник в штате Западная Бенгалия.